Renegades — профессиональная киберспортивная организация, базирующаяся в Детройте, штат Мичиган, Соединённые Штаты Америки. Объединяет команды игроков в Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty, Overwatch, Fortnite, Super Smash Bros., IRacing, Rocket League, Valorant и выступает на международных турнирах. Основана в 2015 году.

Подразделения

Counter-Strike: Global Offensive 
Бывший состав

Киберспортсмены организации являются победителями многочисленных турниров, проводимых онлайн. Несмотря на принадлежность организации как компании, объединяющей составы по разным компьютерным играм, к США, команда игроков CS:GO выступает в том числе в соревнованиях, доступных только юзерам из Австралии и Океании. В 2021 году Renegades стали победителями IEM Fall 2021 Океания, что позволило составу заработать 2,5 тыс. очков RMR, используемых Valve для квалификации на мейджор-турнирах.
Данный состав был продан организации ORDER

Overwatch 

Состав Renegades по Overwatch выступает с 2017 года.

Примечания 
Комментарии

Источники

Организации по алфавиту
Компании, основанные в 2015 году
Профессиональные киберспортивные организации